Teichland (Nedersorbisch: Gatojce) is een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg, en maakt deel uit van de Landkreis Spree-Neiße.
Teichland telt  inwoners.

Demografie 

Gemeente in Brandenburg